Листовые лягушки () — род лягушек из семейства Eleutherodactylidae. Род включает виды, найденные в южном Техасе (с интродуцированными популяциями на севере и востоке вдоль побережья Мексиканского залива до Южной Каролины) и западной Мексике к югу от Белиза и Гватемалы; Антильские острова от Багамских островов и Кубы на восток и юг до Наветренных островов.

Классификация 
На январь 2023 года в род включают 207 видов :

Примечания 

 
Таксоны, описанные Габриэлем Биброном